Alino steht für
Alino (Bulgarien), Gemeinde
Alino Island, Insel der Antarktis